Partido Agrario puede referirse a:

 Partido Agrario de Chile.
 Partido Agrario de España.
 Partido Agrario de Panamá.
 Partido Agrario de Rusia.
 Partido Agrario de Uruguay.
 Partido Agrario de Argentina.
 Partido Agrario de Turkmenistán.
 Partido Agrario de Noruega.
 Partido Agrario de Kazajistán.
 Partido Agrario de Moldavia.
 Partido Agrario de Bielorrusia.
 Partido Agrario de Tayikistán.
 Partido Agrario de Ucrania.